Дмитрий Сергеевич Яковлев () — участник Великой Отечественной войны, помощник военного комиссара 272-го полка внутренних войск НКВД по комсомольской работе 10-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД, младший политрук.

Биография 
Д. Яковлев родился 5 сентября 1915 года в посёлке Русский Саломатовской волости Курганского уезда Тобольской губернии. Решением Курганского облисполкома № 426 от 17 октября 1972 года деревня Русское Булдакского сельсовета  Курганской области исключена как сселившаяся.

Рано осиротел и воспитывался у дяди. Учился в школе в селе Булдак. После окончания начальной школы поступил в Байдарскую школу крестьянской молодёжи. В 1934 году вступил в ВЛКСМ.

В 1935 году окончил курсы по подготовке учителей в Кургане и получил направление на работу в село Пищальное Половинского района (в то время Челябинской области).

В 1938 году перевели на работу инспектором по культурно-просветительной работе районного отдела народного образования. Коммунисты приняли его кандидатом в члены ВКП(б).

В 1939 году на районной комсомольской конференции Дмитрия Яковлева избрали секретарём Половинского райкома ВЛКСМ. Прошёл обучение на областных курсах в Магнитогорске. 

В сентябре 1939 года был призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию, служил в Забайкалье, окончил школу младших командиров.

Начало Великой Отечественной войны застала Яковлева в Иркутске. Сразу же подал заявление об отправке на фронт.

В начале 1942 года прибыл в Сталинград во вновь формируемую 10-ю стрелковую дивизию внутренних войск НКВД и стал помощник военного комиссара 272-го полка внутренних войск НКВД по комсомольской работе. 

В начале сентября 1942 года 272-й стрелковый полк внутренних войск НКВД занимал позицию западнее Сталинграда, в районе посёлка Опытной станции Студёно-Яблоновского сельсовета Городищенского района Сталинградской области, ныне посёлок Царицын — административный центр Царицынского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области.

3 сентября 1942 года в бою в районе посёлка Опытной станции Дмитрий Сергеевич Яковлев бросился с двумя противотанковыми гранатами под головную машину противников, вывел танк из строя, но взорвал себя. Бойцы его подразделения забросали вражеские машины гранатами и бутылками с горючей смесью, что вынудило противников отступить. Был похоронен в районе Опытной станции. Посёлок Опытной станции был оставлен 7 сентября 1942 года, освобождён 24 января 1943 года войсками 96-й стрелковой дивизии.

В «Донесении о безвозвратных потерях…» от 12 сентября 1942 года указано, что Д.С. Яковлев пропал без вести в период с 1 по 10 сентября 1942 года.

После войны перезахоронен в братскую могилу, расположенную в посёлке Кузьмичи, ныне посёлок — административный центр Кузьмичёвского сельского поселения  Волгоградской области.

Клятва 
Клятва Дмитрия Яковлева была обнаружена в медальоне после окончания боя под Сталинградом. Копия клятвы хранится в Центральном архиве ЦК ВЛКСМ.

3 сентября 1942 г.

Моя клятва

Я — партии сын, и Отчизна мне мать,

В бою я не буду назад отступать,

А если погибну в жестоком бою,

Скажите словами народу:

Он честно, достойно отдал жизнь свою

В сражение с врагом за свободу.

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени, 15 февраля 1968 года.

Память 
 Одна из улиц села Половинного Половинского района Курганской области носит имя Яковлева.
 Навечно зачислен в списки одной из частей внутренних войск МВД СССР в 1985 году.
 В зале воинской славы Памятника-ансамбля на Мамаевом кургане на одном из стягов-знамён высечено имя Дмитрия Сергеевича Яковлева.
 Пищальская школа была названа именем Яковлева.

Литература

Ссылки 

 Лица Зауралья. ЯКОВЛЕВ Дмитрий Сергеевич.

Политработники Великой Отечественной войны
Участники Сталинградской битвы
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Перезахороненные
Похороненные в братской могиле